Zie dinar (munt) voor algemene informatie en de oudere munt van dezelfde naam.

De dinar (afgeleid van het Latijnse woord denarius) is de munteenheid in
 Algerije: Algerijnse dinar
 Bahrein: Bahreinse dinar
 Irak: Iraakse dinar
 Jordanië: Jordaanse dinar
 Koeweit: Koeweitse dinar
 Libië: Libische dinar
 Servië: Servische dinar
 Tunesië: Tunesische dinar

De dinar was ook de munteenheid van: 
 Joegoslavië: Joegoslavische dinar
 Soedan: Soedanese dinar
 Zuid-Jemen: Zuid-Jemenitische dinar

Daarnaast is Dinar ook:
 een district in Turkije, zie Dinar (district)

Zie ook:
macedonische denar (Republiek Macedonië)